Garri puede hacer referencia a:
Garri, un tipo de harina de yuca consumida en África.
 Garri, localidad en Irán.

Persona 
 Alicia Eugenia Marticorena Garri, botánica chilena.
 Garri Aiba, opositor de la república de Abjasia, en Georgia.
 Garri Bardin, cineasta ruso.
 Garri Kaspárov, político ruso, Gran Maestro del ajedrez.
 Luca Garri, jugador italiano de baloncesto.

Similares 
Jarri, deidad de la Mitología hitita